Moments puede referirse a:

 Moments, canción de Ayumi Hamasaki;
 Moments, canción de One Direction.
 Moments, álbum de Marcus & Martinus.
 Moments Tour, gira de Marcus & Martinus.
 Moments, programa de televisión de IB3 Televisió.